Элизабет Уильямс:
 Уильямс, Элизабет (род. 1993) — американская баскетболистка.
 Уильямс, Элизабет (1895—1986) — британский педагог и математик.
 Уильямс, Элизабет (род. 1949/1950) — американский академик и театральный продюсер.
 Уильямс, Элизабет — американский художник-иллюстратор.
 Уильямс-Чампни, Элизабет (1850—1922) — американская писательница.
 Риз-Уильямс, Элизабет (род. 1936) — валлийская светская львица.